Citibank Hall (Rio de Janeiro)
 Citibank Hall (São Paulo)